Kontextsensitivität (und das Adjektiv kontextsensitiv) steht für:

 allgemein die Wahrnehmung eines Kontextes betreffend
 Kontextsensitivität (Informatik), Software berücksichtigt bei ihrem Verhalten ihren Kontext
 (Computer-)Linguistik: Kontextsensitive Grammatik und Kontextsensitive Sprache

Siehe auch: